René Barbier peut désigner :
 René Barbier (1939-2017), chercheur universitaire français, pédagogue jungien et poète ;
 René Barbier (1891-1966), escrimeur français médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1928 ;
 René Barbier (1890-1981), prix de Rome belge en composition musicale en 1920 ;
 René Barbier (1870-1931), rosiériste français ;
 René Barbier, nom de deux seigneurs successifs du château de Kerjean (Finistère) entre 1580 et 1665.